Aah est un code, qui peut désigner :
  ;
  ;
 Arboretum Arnold, à Boston, selon le code BGCI.

Aah est un nom, qui peut désigner :
 Aah, un film indien de 1953 avec Lata Mangeshkar ;
 Iâh (Iah, Aah ou Aah-te-Huti), un dieu mineur égyptien lié à l'astre lunaire.

AAH est un sigle, qui peut désigner :
 Allocation aux adultes handicapés ;
 Asaïb Ahl al-Haq, la ligue des vertueux, surnommé AAH par la coalition militaire en Irak, un groupe chiite radical en Irak.
 L'Aquatic Ape Hypothesis, en français : Hypothèse (ou Théorie) du primate aquatique.

Code